Kvalifikationen til 1. division i ishockey 1977-78 var en ishockeyturnering, hvor seks hold spillede om to ledige pladser i 1. division i ishockey 1977-78. Turneringen havde deltagelse af nr. 7, 8, 9 og 10 fra 1. division i 1976-77 samt nr. 1 og 2 fra 2. division i 1976-77, Frederikshavn IK og IK Aalborg, og de seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav ti kampe til hvert hold.

De to bedst placerede hold, Esbjerg IK og Rungsted IK, kvalificerede sig til den efterfølgende sæson i 1. division, mens de sidste fire hold i 1977-78 måtte spille i 2. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 HVEM HVAD HVOR 1978

Noter 

Ishockey i 1977
Ishockey i Danmark